Shūko Aoyama e Ena Shibahara erano le campionesse in carica, ma Shibahara ha scelto di giocare nel concomitante torneo di Granby. Aoyama ha fatto coppia con Chan Hao-ching, ma sono state sconfitte in semifinale da Nicole Melichar-Martinez e Ellen Perez.

In finale Melichar-Martinez e Perez hanno sconfitto Anna Danilina e Aleksandra Krunić con il punteggio di 7-5, 6-3.

Teste di serie 

  Barbora Krejčíková /  Kateřina Siniaková (semifinale, ritirate)
  Nicole Melichar-Martinez /  Ellen Perez (Campionesse)

  Shūko Aoyama /  Chan Hao-ching (semifinale) 
  Anna Danilina /  Aleksandra Krunić (finale)

Wildcard 

  Francesca Di Lorenzo /  Marcela Zacarías (quarti di finale)

  Dalayna Hewitt /  Peyton Stearns (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Tennis in the Land 2022